Een verkeersweg:
 N599 (België)
 N599 (Frankrijk)
 N599 (Nederland), zie Provinciale weg 599

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing